Conteville (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Conteville (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Conteville (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Conteville (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Conteville (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia